Hagop Hagopian (1951-1988), une personnalité politique et militaire arménienne ;
 Sylvain Hagopian (né en 1979), dit Casus Belli, Caz B ou Sylvàn Areg, un auteur-compositeur-interprète et parolier français.